Molekulska formula -{C23H30N2O2}- se može odnositi na:

 Ohmefentanil
 Piminodin
 Fumigaklavin C